Muhs ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Muhs (* 1960), deutscher Gynäkologe
 Heinz Muhs (1911–1990), deutscher Bauingenieur an der Degebo in Berlin
 Herbert Muhs (1929–1950), westdeutsches Opfer des DDR-Grenzregimes
 Hermann Muhs (1894–1962), Staatssekretär und geschäftsführender Minister für Kirchenfragen
 Jochen Muhs (1942–2010), deutscher Gehörlosenaktivist und Historiker 
 Karl Muhs (1891–1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Wilhelm Muhs (1910–1982), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Mus (Begriffsklärung)
 Mues